Бешка может означать:

 Бешка — село в Сербии.
 Бешка (остров) — остров на озере Шкодер.
 Монастырь Бешка — монастырь.